Ромалеозавр (Rhomaleosaurus) — типовий рід плезіозаврів родини Ромалеозаврові (Rhomaleosauridae).

Опис 

Тіло сягало 7 м завдовжки. Володіючи досить довгою шиєю і великою головою, ромалеозаври являли собою щось середнє між плезіозаврами і пліозаврів. Проте точна приналежність ромалеозавра до тієї чи іншої групи як і раніше залишається предметом наукових суперечок: певний час їх зараховували і до тих, і до інших. У нього було міцне тіло, дві пари майже однакових за розміром ласт, метрової довжини щелепи з великими, виступаючими вперед зубами, що нагадують крокодилячі. Якщо ж судити за результатами останніх досліджень, ромалеозаври та їхні родичі, можливо, плавали з трохи прочиненою пащею, вбираючи в неї воду і випускаючи через ніздрі. Завдяки настільки незвичайному пристосуванню, що забезпечує відтік води таким незвичайним шляхом, ромалеозаври, мабуть, вистежували видобуток швидше за запахом, ніж покладаючись на зір.

Ромалеозавр був свого роду косаткою юрського періоду і полював як на рибу, так і на плазунів. На відміну від дрібноголових плезіозаврів, він міг запросто розірвати на шматки будь-яку велику тварину.

Види 
Наразі описано чотири види. Ряд кістяків ромалеозавра, ще чекають досліджень та опису.

 Rhomaleosaurus cramptoni (Carte & Bailey, 1863 [Plesiosaurus]) (type)
 Rhomaleosaurus propinquus (Tate & Blake, 1876 [Plesiosaurus])
 Rhomaleosaurus thorntoni Andrews, 1922
 Rhomaleosaurus zetlandicus Phillips, 1854

Філогенія 
Філогенічна кладогама згідно з Smith & Dyke, 2008:

Галерея

Примітки 

Викопні плазуни
Плезіозаври